Anthriscus leiocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Lajos von Simonkai. Anthriscus leiocarpa ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
leiocarpa